Leipziger Allee steht für:
 Leipziger Allee (Anklam)
 Leipziger Allee (Wolfenbüttel), siehe Liste der Baudenkmale in Wolfenbüttel-Wendessen

 ehemaliger Name der Karl-Heine-Straße in Leipzig

Siehe auch:
 Leipziger Platz
 Leipziger Straße